Personnes
 Dom Pérignon, né Pierre Pérignon (1639-1715), moine bénédictin auquel on attribe l'invention du champagne.
 Catherine-Dominique de Pérignon (1754-1818), maréchal sous le premier Empire.
 Henri Pérignon (1879-1990), supercentenaire français, doyen masculin de l'humanité.
 Pierre Paul Désiré Pérignon (1800-1885), homme politique français.
 Alexis-Joseph Perignon (1806-1882), peintre français.

 Autres
 Le Dom Pérignon, cuvée millésimée de champagne.
 La Rue Pérignon, rue de Paris (France).